Sandblom ist der Familienname der folgenden Personen:

 Carl Sandblom (1908–1984), schwedischer Segler
 John Sandblom (1871–1948), schwedischer Segler
 Philip Sandblom (1903–2001), schwedischer Segler